Дейви Арно (; ) — американский футболист, полузащитник, выступавший за сборную США. Тренер.

Карьера 
В студенческие годы Арно два года играл за университетскую команду West Texas A&M University.

Профессиональная карьера 
Арно начал профессиональную карьеру после того, как в 2002 году Супердрафте MLS был выбран клубом «Канзас-Сити Уизардс». В первое время Арно мало выходил на поле. Провёл всего лишь 43 минуты суммарно в трёх первых матчах за клуб. Следующий год был для Арно более удачным. Он сыграл 18 матчей и забил три гола. В 2004 году после травм Преки и Игоря Симутенкова Арно выпала возможность играть в стартовом составе в нападении рядом с Джошом Волффом. Игрок достиг хороших показателей и прочно закрепился в основном составе. В ближайшие годы Арно также продолжал оставаться одним из ведущих игроков клуба. В 2010 году перед началом сезона тренер Питер Вермес назначил Арно капитаном команды.

28 ноября 2011 года Арно был обменян в клуб-новичок MLS «Монреаль Импакт» на Сета Синовика и распределительные средства. В канадском клубе также был назначен капитаном команды. Стал автором первого гола «Монреаль Импакт» в MLS, забив 17 марта 2012 года в матче против «Чикаго Файр».

10 декабря 2013 года Арно был обменян в «Ди Си Юнайтед» на место иностранного игрока.

3 марта 2016 года Арно официально объявил о завершении карьеры и был включён в тренерский штаб «Ди Си Юнайтед».

Международная карьера 
В сборной США Арно дебютировал 9 сентября 2007 года, выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Бразилии. Свой первый гол за сборную США забил 11 июля 2009 года на шестой минуте матча против сборной Гаити, который проходил в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ 2009 в Фоксборо на стадионе «Джиллетт».

Тренерская карьера 
10 ноября 2016 года Арно вошёл в тренерский штаб «Хьюстон Динамо» в качестве ассистента главного тренера Уильмера Кабреры. 13 августа 2019 года Кабрера был уволен, Арно было поручено исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.

13 июля 2020 года Арно в роли ассистента присоединился к Джошу Волффу в клубе «Остин», вступающем в MLS в сезоне 2021.

Достижения 
 Спортинг Канзас-Сити
 Открытый кубок США (1): 2004
 Западная конференция MLS (1): 2004

 Монреаль Импакт
 Первенство Канады (1): 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте клуба «Ди Си Юнайтед»
 Дейви Арно на сайте Твиттер

Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Футбольные тренеры США
Тренеры ФК «Хьюстон Динамо»
Выпускники Западно-Техасского университета A&M